En Pologne, Komorówko peut désigner :

 Komorówko, un village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Komorówko, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Komorówko, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.